In Italia esistono diversi teatri denominati Teatro Sociale:

Teatro Sociale di Amelia
Teatro Sociale di Asola
Teatro Sociale di Badia Polesine
Teatro Sociale di Bergamo
Teatro Sociale di Brescia
Teatro Sociale di Busto Arsizio in provincia di Varese
Teatro Sociale di Canicattì in provincia di Agrigento
Teatro Sociale di Canzo in provincia di Como
Teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova
Teatro Sociale di Cittadella in provincia di Padova
Teatro Sociale di Como
Teatro Sociale di Finale Emilia
Teatro Sociale di Genova
Teatro Sociale di Mantova
Teatro Sociale di Monza
Teatro Sociale di Rovigo
Teatro Sociale di Sondrio, oggi Cineteatro Pedretti
Teatro Sociale di Trento
Teatro Sociale di Voghera in provincia di Pavia

All'estero:
Teatro Sociale di Bellinzona (Svizzera)

Non più esistenti:
 Teatro Sociale di Crema

Hanno mutato nome:
 Teatro Sociale di Rovereto